Roubo — normalmente com uso de abordagem, intimidação e armas
Ataque militar
Cada uma das respectivas rodadas de combates em artes marciais

Ou ainda:

Heist (2001) — filme de 2001 conhecido no Brasil como O Assalto
Fuzil de assalto — um tipo de fuzil de uso militar